Brique peut désigner :
 la brique est un parallélépipède rectangle de terre argileuse, cuit au four ou séché au soleil, utilisé comme matériau de construction ;
 la brique de verre est un élément de construction en verre, de forme parallélépipédique rectangle, permettant de constituer des parois verticales ou horizontales translucides ;
 la brique est aussi un fromage français à base de lait de brebis ou de chèvre ;
 en emballage de liquides, une brique est un contenant parallélépipédique obtenu par pliage et soudure d’un matériau complexe associant la salle des machines, aluminium et polyéthylène ;
 la couleur brique est à mi-chemin entre le brun et le rouge ;
 en argot, ou en langage familier, une brique valait un million d’anciens francs français. Synonymes : plaque, bâton, patate.